Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1964 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 18 en 19 januari 1964 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 31 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Nils Egil Aaness, die de Europese titel in 1963 te Göteborg had veroverd. De Est Ants Antson, uitkomende voor de Sovjet-Unie, veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1964
Langebaanschaatsen in 1964
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1964